Каникоса-де-ла-Сьерра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда. Занимает площадь 29,31 км². Население — 571 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 84 км.

Покровителями города считаются святой Эстебан — 26 де Дисьембре и Ла Вирхен дель Карраскаль — 15 де Агосто.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Sobre Canicosa. Interesante
 Sobre Canicosa. Imprescindible
 Sobre Canicosa. Interesante

Муниципалитеты Бургоса